Wrzosowce, dwurożne (Ericales Bercht. & J. Presl) – rząd roślin okrytonasiennych. Grupa ta jest blisko spokrewniona z dereniowcami Cornales, wraz z którymi oddzieliła się u podstawy linii rozwojowej tworzącej klad astrowych (ang. asterids), odpowiadający nadrzędowi astropodobnych Asteranae w systemie Ruggiero i in. z 2015. W zależności od systemu klasyfikacyjnego i rozwoju wiedzy o filogenezie tych roślin, bardzo zmieniał się zakres roślin jaki zaliczano do wrzosowców. W systemach preferujących podziały na liczne, niewielkie rzędy (system Takhtajana z 1997, system Reveala z 1999) do wrzosowców zaliczano nieliczne rodziny (od 3 do 5) z ok. 3,5 tysiącami gatunków. W ujęciu systemu APG IV (2016) i według Angiosperm Phylogeny Website do rzędu zaliczana jest cała linia rozwojowa oddzielona od pnia astrowych obejmująca 22 rodziny, 346 rodzajów z ponad 11,5 tysiącami gatunków.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rzędu w grupie astrowych według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Podział na rodziny według systemu Takhtajana (1997) 
 orszelinowate Clethraceae
 zwichrotowate Cyrillaceae
 wrzosowate Ericaceae
 Epacridaceae
 bażynowate Empetraceae

Przypisy 

Wrzosowce